Miejscowości w USA:
 Ambrose – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Coffee
 Ambrose – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Divide
Gminy w USA:
 Ambrose (ang. Ambrose Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Divide